Väster-Sösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Väster-Sösjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (82,8 ha)
Väster-Sösjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Sösjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn